Zwei deutsche Gewässer tragen den Namen Blaue Adria:

Blaue Adria (Rheinland-Pfalz)
Blaue Adria (Oberlausitz)